Андраста, согласно римскому историку Диону Кассию, была кельтской богиней победы, которую часто изображали мчащейся на боевой колеснице. 

Предполагается, что имя Andraste восходит к эпитету «непобедимая».

Её также часто называли богиней женщин-воительниц. Дион Кассий пишет, что именно к этой богине взывала королева иценов Боудикка, которая в 60-х годах н. э. подняла крупнейшее восстание против римской оккупации Британии.

Имя Андрасты не упоминается в других контекстах, однако Дион Кассий кроме Андрасты, которой поклонялись бритты, упоминает в том же тексте и в связи с восстанием Боудикки богиню войны Андарту или Андату, которой поклонялось другое кельтское племя — галлы. Возможно, что ицены таким образом приспособили похожее божество для местного почитания. В свою очередь Андарту связывают с богиней Арито, которой поклонялись галлы в том же регионе, что и Андарте, на юге Франции и в окрестностях современного Берна в Швейцарии. Кельтское слово artos обозначает медведя (возможно, Анд-арта следует интерпертировать как сильный, мощный медведь) и сохранились изображения богини и медведя галло-римского периода с надписями, посвященными Артио (Deae Artioni). По-видимому и Андрасте и Андате поклонялись в священной роще. Возможны, однако, и отличия:  если с Андрастой ассоциируется заяц (у Кассия описано гадание Боудикки по направлению бега выпущенного зайца перед обращением к Андрасте), то с Андартой и Аритой ассоциируют медведя. Также Дион Кассий упоминает, что бритты при восстании Боудикки пленных не брали, а благородных, особенно женщин, убивали жестокими способами, принося их в жертву богине Андрасте.

Примечания

Литература 
 Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LI — LXIII / Пер. с древнегреч. А. В. Махлаюка, К. В. Маркова, Е. А. Молева, Н. Ю. Сивкиной, С. К. Сизова, В. М. Строгецкого под ред. А. В. Махлаюка. — СПб.: Нестор-История, 2014. — 680 с. — Серия: «Fontes scripti antiqui». — ISBN 978-5-44690-378-1
 
 Green, Miranda (1992) Animals in Celtic Life and Myth. London: Routledge. ISBN 0-415-18588-2

Богини
Кельтская мифология